Семичастное — название нескольких населённых пунктов:
 Семичастное — деревня в Думиничском районе Калужской области.
 Семичастное — деревня в Елецком районе Липецкой области.